Castello Anguillara a Canepina, in provincia di Viterbo
Castello Anguillara a Faleria, in provincia di Viterbo